

Persone 
 Anne Dieu-le-Veut – pirata francese
 Antoine Dieu – pittore francese
 Nade Dieu – attrice belga
 Nicolas Jean-de-Dieu Soult – generale francese, Duca di Dalmazia, Maresciallo dell'Impero e ministro
 Romane Dieu – ex saltatrice con gli sci francese

Altro 
 Mon Dieu – brano del 1960, una delle canzoni più famose interpretate da Édith Piaf

Pagine correlate 
 Hôtel-Dieu (disambigua)
 Le Dieu